Абу Саїд Усман II (1275/1276 — 1331) — 7-й маринідський султан Марокко в 1310—1331 роках.
 Абу-Саїд Усман II (? — 1352) — 6-й султан Держави Заянідів в 1348—1352 роках.